Henri Royer peut désigner :
 Henri Royer (1885-1974), un architecte français ;
 Henri Royer (1869-1938), un peintre français.